Dorantes ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Dorantes de Carranza, spanischer Conquistador
 David Peña Dorantes (* 1969), spanischer Flamencopianist